Лига 1 2017/18 () — 54-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

2017/2018
Спорт в Алжире в 2017 году
2018 год в Алжире
Африканские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2017/2018